Johann Christoph Friedrich Klug, médico e entomólogo germânico, com nome de autoridade "Klug".

Outros
Aaron Klug, químico britânico natural da Lituânia, laureado com o Nobel de Química de 1982.
Bernd Klug, oficial alemão que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial.
Chris Klug, snowboarder dos Estados Unidos.
Georgina Klug, jogadora de vôlei de praia argentina.